Ravaioli ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Ravaioli (* 1945), italienischer Mediziner und Politiker
 Carla Ravaioli (1923–2014), italienische Publizistin und Politikerin 
 Isarco Ravaioli (1935–2004), italienischer Schauspieler 
 Ivan Ravaioli (* 1980), italienischer Radrennfahrer 
 Paolo Ravaioli (* 1947), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Ravioli (Begriffsklärung)